Izvoarele désigne de nombreuses localités de Roumanie.

Communes 
 Izvoarele, dans le județ de Giurgiu
 Izvoarele, dans le județ d'Olt
 Izvoarele, dans le județ de Prahova
 Izvoarele, dans le județ de Teleorman
 Izvoarele, dans le județ de Tulcea
 Izvoarele Sucevei, dans le județ de Suceava

Village 

 Izvoarele, dans la commune de Gârda de Sus, județ d'Alba
 Izvoarele, dans la commune de Livezile, județ d'Alba
 Izvoarele, dans la commune de Viișoara, județ de Bihor
 Izvoarele, dans la commune de Bozioru, județ de Buzău
 Izvoarele, dans la commune de Lipnița, județ de Constanța
 Izvoarele, dans la commune de Voinești, județ de Dâmbovița
 Izvoarele, dans la commune de Slobozia Conachi, județ de Galați
 Izvoarele, dans la commune de Plopșoru, județ de Gorj
 Izvoarele, dans la commune de Teliucu Inferior, județ de Hunedoara
 Izvoarele, dans la commune de Răchiteni, județ de Iași
 Izvoarele, dans la commune de Cernești, județ de Maramureș
 Izvoarele, dans la commune de Gruia, județ de Mehedinți
 Izvoarele, dans la commune de Corbița, județ de Vrancea